Kim Soo-hyun (nata nel 1943) – scrittrice sudcoreana
 Kim Soo-hyun (nato nel 1969) – sceneggiatore sudcoreano
 Kim Soo-hyun (nato nel 1970) – attore sudcoreano
 Kim Soo-hyun (nata nel 1971) – attrice sudcoreana
 Kim Soo-hyun (nato nel 1988) – attore sudcoreano
 Kim Soo-hyun (nata nel 1985), anche nota come Claudia Kim – attrice sudcoreana
 Kim So-hyun (nata nel 1999) – attrice sudcoreana
 Kim Soo-hyun (nata nel 2006) – attrice sudcoreana